Prins Emmanuel av Belgien, Emmanuel Léopold Guillaume François Marie, född 4 oktober 2005 i Anderlecht, Belgien, är en belgisk prins. Han är tredje barnet till kung Philippe och drottning Mathilde. 

Han har två äldre syskon, Elisabeth av Belgien och Gabriel av Belgien och en yngre syster, Eléonore av Belgien. Prins Emmanuel är nummer tre i den belgiska tronföljden efter sina äldre syskon.

Biografi
Prinsen föddes klockan 13:06 den 4 oktober 2005 på Erasmus Ziekenhuis i Anderlecht. Han döptes den 10 december 2005 i kapellet vid slottet Ciergnon. Hans faddrar är Guillaume av Luxemburg och Elisabeth d'Udekem d'Acoz.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Levande personer
Födda 2005
Män
Belgiska prinsar